Free (свободный; также бесплатный или открытый для участия) может означать:

Исполнители:
 Free — британская рок-группа.
 The Free — немецкая евродэнс-группа.

Альбомы:
 Free — альбом группы Free 1969 года.
 Free — альбом группы Bonfire 2003 года.
 Free — альбом Кейт Райан 2008 года.
 Free — альбом Гевина Дегро 2009 года.
 Free — альбом Игги Попа 2019 года.

Песни:
 «Free» — песня группы Zac Brown Band 2010 года.
 «Free» — песня Наталии Киллс 2011 года.
 «Free» — песня группы Rudimental 2013 года.

Другое:
 Free — функция стандартной библиотеки языка Си.
 Free! — аниме-сериал студии Kyoto Animation 2013 года.